Численность населения Краснодарского края по данным Росстата составляет  чел. (). По численности населения край занимает третье место среди регионов Российской Федерации после Москвы и Московской области. Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % (). Уровень урбанизации значительно ниже, чем в среднем по стране ( %).

Динамика численности 
Данные переписей населения 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены без учёта Адыгейской АО, входившей в состав Краснодарского края до 1990 года:

Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены с учётом Адыгейской АО, входившей в состав Краснодарского края до 1990 года:

В 1989 произошло значительное снижение численности населения, так как Адыгейская автономная область вышла из состава Краснодарского края.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Демография

Национальный состав 
Адыги, или черкесы (шапсуги, натухайцы и др.) являются коренным населением края. Армяне Краснодарского края проживают в основном на юге края, особенно в Сочи, Армавире, Новороссийске, Анапе, Туапсе, а также в Краснодаре. Число греков, немцев и турок в крае снизилось после репрессивных переселений 1930-х — 1940-х годов;

Краснодарский край — один из немногих регионов России, население которого в постсоветский период значительно увеличилось: на 0,4 млн (почти на 10 %) учитываемого переписями постоянного населения, и на один миллион — фактически наличного населения (с учётом незарегистрированных и временных гастарбайтеров). Определяющим фактором роста властями и специалистами называется приток «экономических» мигрантов со всей России, а также с Украины, Армении и стран Центральной Азии.

В последние годы Краснодарский край также является местом переселения не только для людей, мигрирующих ради заработков, но и для приобретающих жильё обеспеченных граждан из окружающих регионов, Крайнего Севера и из других регионов.

Данные переписей 1897 и 1926 годов 
По результатам первой всеобщей переписи населения Российской Империи в 1897 г. численность населения Кубанской области составляла 1 918 881 человек. Состав населения по языку в 1897 году:

Национальный состав Кубанского округа, Майкопского округа, Армавирского округа и Черноморского округа по данным переписи населения СССР 1926 года:

Динамика 
По данным Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1979 и 1989 гг. (без учёта входившей в тот период в состав края Адыгейской АО) и Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2021 годов:

Подсчет статистики нац состава Краснодарского края по переписи 1926 г. затруднен в связи с тем, что на то время эта территория это была представлена группой округов в составе Северо-Кавказского края, включавшего тогда помимо автономий современные Краснодарский край, Ростовскую область и Ставропольский край. В состав Краснодарского края входят территории Кубанского, Черноморского, Армавирского округов 1926 г.

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 20 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Краснодарский край